Holm – pierwiastek
 Ho – miasto w Ghanie
 Ho – piosenka zespołu Hey
 HO - Harcerz orli lub Harcerka orla (stopnie harcerskie)